

Блюдо 
Вергуны (ед.ч. «вергун») — украинское кондитерское изделие из бездрожжевого теста.

Растение 
Вергун (или Швицент) — один из сортов махорки, относится к группе сортов «жёлтой махорки», отличающихся тем, что листья в стадии зрелости желтеют, что придаёт готовому продукту специфический цвет; отличается от обычной махорки также запахом. Ранее изготавливалась специальная курительная махорка самого высшего качества под названием «Вергун». Название «Швицент» является искаженным на немецкий (или же идиш) манер английским термином  — «имеющий сладкий запах».

Фамилия 
 Вергун, Дмитрий Николаевич (1871—1951) — галицко-русский общественный деятель, филолог, журналист, публицист.
 Вергун, Елена Викторовна (род. 1970) — советская и украинская спортсменка, Мастер спорта международного класса.
 Вергун, Михаил Тимофеевич (1888—после 1940) — российский и украинский военный деятель, подполковник Армии УНР.
 Вергун, Наталья Ивановна (род. 1938) — народный художник Украины.
 Вергун, Пётр Иванович (1890—1957) — блаженный Украинской грекокатолической Церкви, священник, мученик.
 Вергун, Ростислав Николаевич (род. 1980) — белорусский баскетболист и тренер.
 Вергун, Яков Пантелеймонович (1913—1985) — Герой Советского Союза.